

Patronyme 

 Jérémy Kapone (1990-), acteur, chanteur et auteur-compositeur-interprète français.

Divers 
 Aire coutumière Djubéa-Kaponé, une aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.

Pseudonyme 

 , chanteur de rap de Memphis (Tennessee).

Lien externe